«Рейв» — одиннадцатый студийный альбом группы «Операция Пластилин» издан лейблом Soyuz Music 21 января 2019 года.

Информация об альбоме 
Альбом вышел 21 января 2019 года, несмотря на первоначально оглашённую дату 1 февраля 2019 года. Задумка релиза была в том, чтобы выпускать отдельно по несколько синглов в месяц, в хронологическом порядке и к объявленной дате выложить последний, заключительный сингл и тем самым собрать альбом воедино. К моменту релиза было доступно 7 синглов с альбома в их числе: «Вечный рейв», «Розовые волосы», «Дети улиц мутят движ», «Район», «Не узнавай меня», «ППЗДМ», «Сон говнаря». В тексте песни «Розовые волосы» присутствует прямое упоминание повести «Гранатовый браслет» писателя Александра Куприна. По признанию вокалиста и автора текстов Анатолия Царёва повесть произвела сильное впечатление в подростковом возрасте. В композиции «Дети улиц мутят движ» присутствует строчка отсылающая к роману Generation «П» Виктора Пелевина. Над проигрышем песни музыканты работали около двух недель. На заднем плане композиции «Карма» скрипичные партии играют мотив песни «Ты не верь слезам» поп-исполнителя Шуры. Альбом выпущен на физическом носителе в формате диджипака с 12-страничным буклетом и заявлен группой как “альбом-комикс”. Каждая песня сопряжена с иллюстрированной страницей буклета и имеет концептуально-тематическую подоплёку альбома.

Альбом изначально создавался в Москве, но в ходе рабочего процесса было решено отдать «Рейв» звукорежиссёру из Тамбова Дмитрию Корякину так как музыкантам не нравился финальный вариант альбома. Так прокомментировал это решение Анатолий Царёв в интервью порталу Underdog:

Впервые для записи альбома группа арендовала дорогое оборудование. Для создания песен «Вечный рейв» и «Розовые волосы» были использованы аналоговые синтезаторы фирм Mickorg и Spire над которыми работал Сергей Горев. На запись гостевого вокала планировалось пригласить Александра «Чачу» Иванова, но тот проигнорировал приглашение на участие в записи вокальной партии для песни «Вечный рейв». Презентация альбома прошла на большом концерте в Москве в Adrenalin Stadium 23 марта 2019 года и в Санкт-Петербурге 6 апреля в клубе «Космонавт».

Рецензии 

Коллектив играет весьма энергично, но интересные песни соседствуют с совершенно «никакими». А теперь представьте, что этот альбом вы включили, зная, что через пару месяцев «Операция Пластилин» собирается устроить концерт в Adrenaline Stadium, который на заре своего существования называл себя «гигант-клубом». ... если бы «Рейв» принёс что-то новое, то и преамбула этого текста была бы иной. «Операция Пластилин» по-прежнему бодра и зла, но, по-моему, не настолько, чтобы собрать аншлаг в «Стадиуме». Об этом сообщает "Рамблер".

Кое-что на альбоме зацепило даже чёрствого рецензента: лерическая мелодичная песня «Не узнавай меня», может, звучит и несколько более «сопливо» по сравнению с обычным творчеством «Операции Пластилин», но зато она производит впечатление и запоминается.

Действительно, человек сам загоняет себя «за решётку», устанавливает рамки, ограничивает свою свободу. Неслучайно в комиксе присутствует цитата из рассказа Антона Павловича Чехова «Человек в футляре»: «Как бы чего не вышло». Потому что на протяжении всего творчества писатель рассматривает, в какие футляры люди себя заключают, а также изучает ориентиры, определяющие их поступки. Не надо культивировать собственный страх бесконечными размышлениями, отгораживаясь от жизни и прячась от действительности. Иначе человек выглядит незрелой личностью и лжецом. Известно, что гражданское общество основано на том, что каждый может быть таким, какой он есть. Индивидуальность честная и созидательная должна приветствоваться. Проще говоря, надо ежедневно делать самое необходимое для улучшения жизни: «встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету» (Антуан де Сент-Экзюпери).

Список композиций

Участники записи 

Операция Пластилин
 Анатолий Царёв — вокал, гитары, клавишные, синтезаторы.
 Екатерина Цион-Княжева — скрипка, вокал.
 Иван Клюшин — гитары, бэк-вокал.
 Михаил Бушуев — бас-гитара, бэк-вокал.
 Сергей Зимарин — ударные, семплы.

Технический персонал
 Андрей Зарков — звукорежиссёр-техник.
 Сергей Горев — звукорежиссёр, синтезаторы (треки 1, 2).
 Дмитрий Корякин — запись, сведение, мастеринг.
 Екатерина Орлова — дизайн-оформление.

Примечания

Ссылки 
 «Рейв» официальный сайт
 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы группы «Операция Пластилин»
Альбомы альтернативного рока
Концептуальные альбомы
Альбомы русского рока
Альбомы дэнс-рока
Альбомы на русском языке